A Abrarte tem sua origem ligada ao Fórum de Arte Espírita. O Fórum é um movimento nacional que reúne artistas e integrantes de grupos espíritas de arte de várias cidades e estados brasileiros. Seu objetivo é integrar os artistas e grupos espíritas de arte, visando um fortalecimento dos grupos, um aperfeiçoamento dos trabalhos realizados, através da troca de experiências, de materiais, etc., além de proporcionar uma aproximação uns dos outros, num espírito de fraternidade e união.

O Fórum é viabilizado de duas formas: uma, através da internet, por intermédio de uma lista de e-mails; e outra, através do evento "Fórum de Arte Espírita", que é a reunião de coordenadores de grupos, líderes do movimento espírita de artes, para debate e discussão de assuntos importantes.

A Abrarte hoje é uma realidade. Constitui-se numa organização nacional que tem por finalidade concretizar os objetivos traçados nos fóruns: proporcionar a união dos grupos, dos artistas e dos companheiros dedicados e de ideal, servindo de veículo de intercâmbio de experiências, de aprendizado, promovendo o crescimento/aperfeiçoamento dos grupos e artistas, através de ações que estimulem o desenvolvimento da criatividade, a produção de trabalhos originais e de teor eminentemente espírita; e proporcionando reflexões e debates em torno da Arte Espírita.

conheça: www.abrarte.org.br

Associação Brasileira Artistas Espíritas
Livros publicado pela Abrarte

- Arte no Centro Espírita, planejamento e prática

- Círculo de Estudo: Arte e Espiritismo, autor Edmundo Cezar

- Dançando com a Alma